

Navires 

Au moins six navires de l’United States Navy ont été baptisés Alabama, du nom de l'État de l'Alabama, aux États-Unis :

 l' est un navire de ligne de 74 canons, dont la construction commence en 1819, mais ne sera jamais terminée. Il sera lancé en 1864 en tant que navire de stockage ;
 l' est un bateau à roues à aubes, intégré à la marine en 1849 pour servir de transport de troupes durant la guerre américano-mexicaine ;
 l' est un bateau à roues à aubes marchand qui sera commissionné en 1861 durant la guerre de Sécession ;
 l' est un cuirassé pré-Dreadnought, entré en service en 1900 et envoyé à la casse en 1924 ;
 l' est un bateau à moteur de  inspecté par l’US Navy durant l'été 1917, qui recevra la désignation SP-1052;
 l' est un cuirassé de la , entré en service en 1942, converti en bateau-musée en 1964 et actuellement à quai à Mobile (Alabama);
 l' est un sous-marin de classe Ohio, actuellement en service.

Film 
 USS Alabama, titre francophone d'un film de Tony Scott, avec Denzel Washington et Gene Hackman.

Voir aussi 
 CSS Alabama, navire confédéré.

Source

Alabama